Николай Оводов:
 Оводов, Николай Дмитриевич (1939—2017) — советский и российский палеонтолог и спелеолог.
 Оводов, Николай Осипович (1855—?) — крестьянин, депутат II-ой Государственной думы от Курской губернии.